Persans, peuple d'Iran et parlant le persan
 Persan, langue parlée en Iran ainsi que ses variations historiques (le vieux-persan, le moyen-persan)
 Persan, race de chat originaire d'Iran
 Persan, commune du Val-d'Oise en France
 Persan, cépage de vigne

Voir aussi 

L'adjectif  qualifie tout ce qui est relatif à la Perse, et notamment :
 Le tapis persan
 La miniature persane
 Le lévrier persan ou Saluki
 Les Lettres persanes de Montesquieu
 Le calendrier persan
 L'art persan
 Le jardin persan
 Le bleu Persan
 La mythologie persane
 Le Persan (roman)